A Equipe Malinesa de Copa Davis representa Mali na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Fédération Malienne de Tennis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Malinesa)

Mali